Polytrichopsida er en klasse inden for mosserne. Der er kun en enkelt orden inden for denne klasse. 

 Polytrichales 

Polytrichales tilhørte tidligere klassen Bryopsida.

Klassificering

Noter

Planter i Danmark